Мо́ртон () — прізвище англійського, ірландського та шотландського походження. Відомі носії прізвища:

 Аґнес Мортон (; 1872—1952) — колишня британська тенісистка.
 Алан Мортон (; 1893—1971) — шотландський футболіст, фланговий півзахисник.
 Вільям Томас Грін Мортон (; 1819—1868) — американський стоматолог та хірург.
 Ганна Мортон (; 1846—1914) — друга дружина віцепрезидента Сполучених Штатів Леві Мортона.
 Гарі Мортон (, уроджений — Мортон Голдапер, ; 1924—1999) — американський стендап-комік.
 Генрі Канова Воллам Мортон (, відомий як Г. В. Мортон, ; 1892—1979) — журналіст, новатор жанру подорожньої літератури.
  (; 1890—1941) — американський джазовий піаніст, співак, керівник оркестру.
 Джо Мортон (;  1947) — американський актор.
  (;  1976) — австралійська письменниця.
 Конрад Вернон Мортон (, уроджений Волтер Вернон Мортон, ; 1905—1972) — американський ботанік та птеридолог.
 Лайза Мортон (;  1958) — американська сценаристка та письменниця у жанрі жахів.
 Леві Мортон (; 1824—1920) — американський політик, 22-й віце-президент США (1889—1893).
 Люсі Мортон (; 1898—1980) — британська плавчиня, олімпійська чемпіонка (1924).
 Роджерс Мортон (; 1914—1979) — американський політик, міністр внутрішніх справ США (1971—1975), міністр торгівлі США (1975—1976).
 Саманта Мортон (;  1977) — британська акторка театру і кіно.